Чемпіонат України з футболу серед аматорів 2005 вдев'яте проводився під егідою ААФУ, тривав з 11 травня по 14 вересня 2005 року.

Учасники 
У чемпіонаті взяли участь 16 аматорських команд з 11 областей України, АР Крим і м. Києва.

Перший етап

Група А 

Команда «Сокіл» (Бережани) заявилася на сезон 2005/06 у другу лігу, тому знялася з розіграшу серед аматорів.
Команда ФК «Ніжин» знялася з чемпіонату після першого етапу.

Найкращий бомбардир:  (ФК «Ніжин») — 6.

Група Б 

Команда «КЗЕЗО» (Каховка) знялася з чемпіонату після першого етапу.

Найкращий бомбардир:  («КЗЕЗО» Каховка) — 6.

Група В 

«Локомотив» (Куп'янськ) знявся з розіграшу.
Команда «Ялос» (Ялта) заявилася на сезон 2005/06 у другу лігу, тому знялася з розіграшу серед аматорів.
Команда ЗАлК (Запоріжжя) знялася з чемпіонату після першого етапу.

Найкращий бомбардир:  («Ялос» Ялта) — 6.

Фінал 
Одеса (10 вересня — 14 вересня 2005 року)

Найкращий бомбардир: Олексій Антюхін («Фенікс-Іллічовець» Калініне) — 5.

Найкращі бомбардири

Підсумки 
Другу лігу поповнив учасник фінального турніру аматорського чемпіонату України «Фенікс-Іллічовець» (Калініне).

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2005—2006
 Кубок України з футболу 2005—2006
 Кубок України з футболу серед аматорів 2005

Джерела 
 Чемпіонат України серед аматорів 2005 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпионат Украины среди аматоров 2005 — Украинский футбол от Алексея Кобызева 

2005 у футболі
2005 в українському спорті